Села:
 Олянівка — Дніпропетровська область, Магдалинівський район
 Олянівка — Харківська область, Зачепилівський район